Csehország
 Vrbovec, település a Dél-morvaországi kerület Znojmói járásában

 Horvátország
 Vrbovec, város és község Zágráb megyében
 Vrbovec Samoborski Zágráb megye

 Szlovákia
 Kisverbóc (Vrbovec), Nagymihály (Mihalovce) városrésze, Nagymihályi járás, Kassai kerület

 Szlovénia
 Vrbovec, Kočevje község
 Vrbovec, Trebnje község
 Vrbovec vára Nazarje községben